Messier 73 (M73), een object aan de sterrenhemel
Een verkeersweg:
M73 (Groot-Brittannië)